Die Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (auch: Communaupole de Lens-Liévin genannt) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 29. Dezember 1999 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Lens.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Lens Lievin
Département Pas-de-Calais
Lens (Pas-de-Calais)
Gegründet 1999